Sixto Raimundo Peralta Salso, ou Sixto Peralta (nascido em Comodoro Rivadavia, Argentina em 16 de abril de 1979) é um futebolista argentino. Atua como meia. Atualmente defende o CFR Cluj.

Ele fez sua estréia profissional contra o Lanús, 23 de Agosto de 1996. Ele é um defensor declarado da C.A.I, baseada na Patagônia clube em que ele fez seus primeiros passos como um futebolista profissional, e seu pai é seu Presidente.

Ele era parte do elenco da equipe Argentina sub-20 em 1999 Campeonato Mundial juvenil.

Títulos 
 CFR Cluj
Copa da Roménia: 2009

Ligações externas 
Perfil do Atleta

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do CFR Cluj
Futebolistas do Club Deportivo Universidad Católica
Futebolistas da Corporación Club Deportivo Universidad de Concepción